João Gilberto – cantante e chitarrista brasiliano
 João Gilberto – album di João Gilberto del 1960
 João Gilberto – album di João Gilberto del 1973